Кубок Норвегії з футболу 2017 — 112-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул здобув Ліллестрем.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 червня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2017
Норвегія
2017 у Норвегії